Rudaw steht für:
 eine historische Bezeichnung der Ortschaft Melnikowo in der russischen Oblast Kaliningrad
 einen Ortsteil der Gemeinde Ciechocin in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Rudaw Media Network, kurdisches Unternehmen